Хивел:

 Хивел ап Иейав (ум. 985) — король Гвинеда (974—985).
 Хивел ап Каделл (ок. 880 — 950) — правитель большой части Уэльса.
 Хивел ап Рис (830—886) — сын Риса, короля Гливисинга.
 Хивел ап Родри (ум. 825) — король Гвинеда (814—825).
 Хивел ап Эдвин — представитель Диневурской ветви, правитель Дехейбарта с 1033 года.